Пушкарёво — деревня в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  чел. ( год).

География 
Расположен по берегу р. Берёза.

История 
Деревня вошла в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Подходит автодорога 38 ОП МЗ 38Н-065 «Дмитриев — Береза — Меньшиково — Хомутовка» — Пушкарёво.

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района